Dans la mythologie grecque, Érysichthon désigne notamment :
 Érysichthon, roi de Thessalie et père de Mestra ;
 Érysichthon fils de Cécrops, prince d'Athènes.